Па́пула ( — узелок) — вид сыпи, термин часто применяется при описании симптоматики различных явлений и заболеваний в медицине.
 Перламутровые папулы (жемчужные папулы, перламутровое кольцо полового члена) — небольшие конусообразные папулы цвета кожи на половом члене, обычно расположенные на коронке головки полового члена. Считаются вариантом нормы, не вредны здоровью, не вызывают никаких осложнений, не передаются при половых контактах.
 Папула — условный район города Выборга, от названия одноимённой горы с парком. До разделения города на микрорайоны официально именовался Железнодорожным посёлком.

См. также 
 Чёрные точки на коже
 Везикула